Molino (Flórida)
Molino (distrito)
El Molino
Molino Doll
Molino dei Torti

Veja Também
Molinos

Desambiguação
Desambiguações de topônimos